U Gotta Feel Me é o terceiro álbum solo do rapper americano Lil' Flip. O duplo álbum conta com a participação de Ludacris, Three 6 Mafia entre outros. Foi lançado dia 30 de Março de 2004 pelas gravadoras Sucka Free Records, Sony Urban Music e Columbia Records.

Faixas

Disco um

 "I Came To Bring The Pain" (feat. Ludacris, Static & Tity Boi)
 "The Ghetto"
 "Bounce"
 "All I Know" (feat. Cam'Ron)
 "Game Over (Flip)" 
 "Sun Don't Shine"
 "Represent" (feat. Three 6 Mafia & David Banner)
 "Rags 2 Riches" (feat. Will-Lean)
 "Ain't No Party" (feat. Will-Lean)
 "Check (Let's Ride)"
 "Dem Boyz"
 "Sunshine" (feat.Lea)

Disco dois

 "Y'all Don't Want It" (feat. Jim Jones)
 "We Ain't Playin" (feat. Pastor Troy, Baby D, Killer Mike, Shawty Beezlee)
 "U Neva Know" (feat. Butch Cassidy)
 "Throw Up Yo' Hood"
 "Drugz" (Screwed and Chopped)
 "Where I'm From" (feat. Grafh, Gravy, Will-Lean)
 "Dem Boyz (remix)" (Screwed and Chopped) (feat. Skillz)
 "What's My Name"
 "Ain't No Nigga" (feat. David Banner)

Álbuns de 2004
Álbuns duplos